В данной статье представлен список четырёхмерных игр.

Игры

См. также 
 Четырёхмерное пространство
 N-dimensional sequential move puzzle

Примечания 

Многомерная евклидова геометрия
Списки компьютерных игр
Четырёхмерная геометрия